Alluaudiopsis — род суккулентных растений семейства Дидиереевые, родом из Мадагаскара.

Описание 
Это кустарники с колючими и сочными листьями, со стеблями, накапливающими воду, и с опадающими в засушливый сезон листьями. Некоторые виды в молодости развиваются по-разному, пока не сформируется доминирующий стебель.

Таксономия 
, Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 199: 1651 (1934).

Этимология 
Alluaudiopsis: родовое латинское наименование, от Alluaudia = Аллюодия и греч. -opsis = похожий.

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта Plants of the World Online на 2022 год:

Примечания

Ссылки 

Дидиереевые